Clara Ruiz González (1982, Vitòria, País Basc) és una biòloga especialitzada en l'àmbit de biologia marina.

L'objectiu de la seva recerca és entendre els impulsors i el paper de les comunitats microbianes en els ecosistemes aquàtics, amb la finalitat de poder predir com els canvis en la diversitat microbiana poden afectar els processos biogeoquímics.

Trajectòria 
Va estudiar la seva llicenciatura a la UPV, Universitat del País Basc I a la UAM, Universitat Autònoma de Madrid on es va acabar llicenciant en Biologia. Més tard es va doctorar en l'àmbit de la biologia marina sobre els bacteris marins.

Quan va acabar la carrera, va estar un any i mig treballant amb una beca d'iniciació a la investigació en el CSIC (Centro de Investigaciones Biológicas) a Madrid. Allà principalment es va especialitzar en l'àmbit de la fauna.

L'any 2006 va començar un projecte a l' ICM (Institut de Ciències del Mar) a Barcelona, per tal d'estudiar els bacteris marins al Mar Mediterrani i a la superfície del mar polar. Aquest projecte va durar cinc anys.

De l'any 2011 al 2012 va seguir amb la investigació sobre els bacteris marins, a la UdG, Universitat de Girona però centrant-se en els bacteris del Riu Ebre.

Un any més tard (2013), va entrar en el que fins ara ha sigut el projecte més gran i més car en el que ha participat i que va fer en col·laboració de la UQAM (Université du Québec à Montréal) a Canadà. Aquest projecte va durar dos anys i tractava sobre la biogeoquímica en els sistemes aquàtics boreals (llacs i rius). El projecte va durar tres anys i estava cofinançat  amb fons públics i privats.

Ha fet una altra recerca amb l'ICM (Institut de Ciències del Mar) que tracta sobre la descàrrega d'aigua subterrània al Mar Mediterrani, i té per objectiu poder captar com afecta l'aigua subterrània i quins beneficis i perjudicis té per al mar.

Premis 
Ha sigut reconeguda per la seva feina i ha rebut alguns premis.
 Premi al millor article rebut per la PNAS
 Premi a la millor potència jove rebut pel Congrés internacional de Suècia
 Premi d'estudis catalans

Referències 

Científics vitorians
Biòlegs espanyols